Су́йкканен () — финская фамилия. Известные носители:

 Суйкканен, Кай (род. 1959) — финский хоккеист.
  (род. 1971) — финский футболист.